

Code 
BIR est un code qui peut faire référence à :
 Birmanie (ancien code de 1948-1992), selon la liste des codes pays du CIO ;
 .

Patronyme 

 Rosette Bir (1926-), une sculptrice française.

Toponymie 

 Bir, une ville de l'État Himachal Pradesh, en Inde.

Sigle 
BIR est un sigle qui peut désigner :
 Bataillon d'intervention rapide, dans les Forces armées camerounaises.